Конноллі () — англомовна форма ірландського прізвища .

Відомі носії 
 Аарон Конноллі (; 2000) — ірландський футболіст, нападник англійського «Брайтона».
 Біллі Конноллі (; 1942) — шотландський стендап-комік, музикант, ведучий, актор і художник.
  (, 1945—1997) — шотландський музикант і співак, вокаліст гурту «The Sweet».
 Девід Конноллі (; 1977) — ірландський футболіст, нападник.
 Джеймс Брендан Беннет Конноллі (; 1868—1957) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1896), журналіст та письменник.
 Джеймс Конноллі (, ; 1868—1916) — ірландський революціонер, соціаліст.
 Джон Конноллі (;  1968) — американський письменник детективного жанру.
  (; 1974) — американський кіноактор, режисер.
  (; 1980) — американська акторка.
 Майк Конноллі (; 1989) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Морін Конноллі (, уроджена — Конноллі; 1934—1969) — американська тенісистка.

Інше 
 Клан Конноллі (, ) — клан О'Конноллі (клан О'Коналай, клан О'Конгалайг) — один з кланів Ірландії.

Див. також 
 Коннеллі

Ірландські прізвища